Een verkeersweg:
 N90 (België)
 N90a (België)
 N90b (België)
 N90c (België)
 N90e (België)
 N90g (België)
 N90h (België)
 N90z (België)
 N90 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N90 (Nederland)
De alternatieve benaming van het sterrencluster en nevel NGC 602